

Miejscowość i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Skiby – część wsi Mszana Górna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Skiby – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny

Miejscowość na Ukrainie 
 Skiby – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Kolej 
 Skiby – dawny wąskotorowy przystanek kolejowy oraz ładownia w nieistniejącej miejscowości Skiby
 Skiby – przystanek kolejowy w miejscowości Skiby, w rejonie lubomelskim, w obwodzie wołyńskim, na Ukrainie